«Алые погоны» — роман-тетралогия Бориса Изюмского. Написан в 1948 году как повесть. В дальнейшем повесть была переработана в роман-трилогию: «Начало пути», «Зрелость», «Дружба продолжается», позднее — в тетралогию с четвёртой частью «Подполковник Ковалёв». В 1953 году по роману снят фильм «Честь товарища», в 1979 году вышел 3-серийный телефильм «Алые погоны».

Публикации 
В 1948—1954 годах — преподаватель Новочеркасского Суворовского военного училища, писатель Борис Васильевич Изюмский, написал повесть «Алые погоны». В ней рассказывалось о первых годах работы училища, о судьбах суворовцев, о формировании характера и воспитании ребят.

Первое издание 1948 года вышло тиражом в 10 тысяч экземпляров. В 1950 году в Ростове-на-Дону повесть была переиздана с дополнением и авторской переработкой.

В 1954 году Борис Васильевич закончил написание двух дополнительных частей. Ранее вышедшие в 1948 и 1950 годах издания книги превратились в первую часть повести под названием «В начале пути». Вторая часть имела название «Призвание», а третья — «Дружба продолжается». В первой половине 1955 года книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» тиражом 165000 экземпляров, а во второй — в «Ростиздате» тиражом 15 тысяч. По содержанию они различались только оформлением и иллюстрациями. В Ростове-на-Дону рисунки для книги выполнил художник Н. Драгунов, а в Москве — художник К. Кищеев. Московское издание книги было представлено как трилогия.

Как о романе-тетралогии, повести в расширенном варианте с дополнениями под названием «Подполковник Ковалёв» (заключительной четвёртой части «Алых погон»), заговорили после выхода её в 1975 году в «Ростиздате».

Сюжет 
Роман «Алые погоны» знакомит читателей с молодыми людьми — будущими офицерами Советской Армии, учащимися суворовского училища. Действие первой части романа происходит в 1943—1944 годах, а четвёртой части — в семидесятые годы XX века. Автор вместе с читателем представляет тридцатилетний путь воспитанников училища, рассказывает, кем они стали после учёбы.

Первая часть романа называется «Вице-сержант Ковалёв», последняя — «Подполковник Ковалёв». В названии частей — одно и то же имя персонажа, который постепенно становится главным героем.

В романе присутствуют автобиографические элементы. Персонажи Боканов и Зорин до войны работали педагогами, после ранения получили назначение в суворовское училище. Майор Веденкин, как и автор романа, любил свой предмет — историю. Капитан Беседа, как и сам писатель, писал дневники и вёл записные книжки.

Среди героев романа Володя Ковалёв, его отец погиб на фронте; Артём Каменюка, его родителей фашисты повесили за написание прокламаций; у Сеньки Самсонова убили отца, а сестрёнку угнали в Германию; брата Семена Гербова немцы убили в гестапо, а отца сожгли на костре на глазах у мальчика.

Первая часть романа заканчивается известием о победе над фашизмом и картиной всеобщего ликования.

Вторая часть романа называется «Зрелость». В ней те же герои. В конце второй части Ковалёв, Гербов, Снопков и другие оканчивают училище и уезжают в Ленинград продолжать образование.

Третья часть романа называется «Дружба продолжается» . В этой части описывается дружба Володи Ковалёва и Семена Гербова, Володи и Галинки, выпускников с педагогом Бокановым и другими воспитателями.

В четвёртой части романа подполковник Владимир Петрович Ковалёв пишет повесть «Военная косточка» о воспитанниках суворовского училища.

Адаптации 
В 1953 году по книге был поставлен фильм «Честь товарища», в 1980 году по мотивам повести на ЦКДЮФ имени А. П. Довженко режиссёром Олегом Гойдой снят 3-серийный телефильм «Алые погоны».

Литература 
Изюмский, Борис Васильевич (1915—1984). Алые погоны : роман / послесл. Е. Джичоевой. — Москва : Молодая гвардия, 1975. −703 с. : ил.

Ссылки 
 Оставаясь самим собой… 
 [coollib.com/b/232335/la Лингвистический анализ: Алые погоны (Борис Изюмский)]
 Изюмский Борис Васильевич . Литературная карта Новгородской области.